Nong Khayang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Uthai Thani, Thailanda, cu o populație de 16.369 de locuitori și o suprafață de 347,776 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 53 de sate (muban).

Amphoe în provincia Uthai Thani